

Топоніми

Ара, або Аремаркш'єен — озеро в комуні Аремарк в фюльке Вікен.

Гори
Ара — гора на острові Куме, в повіті Шімаджірі, префектури Окінава.
Річки
Ара — річка, що протікає Кантоською рівниною, впадає в Тихий океан.
Ара — річка, що протікає Центральною Японією, впадає в Японське море.

Інше 
Ара — рід птахів родини папугові.
Ара — інша назва аарійської мови.
Ле-Пен-о-Ара — муніципалітет у Франції.

Див. також 
 ARA